Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 2002 fand vom 29. September bis 13. Oktober in Argentinien statt. Brasilien gewann zum ersten Mal den Titel. Die Spiele wurden in Buenos Aires, San Juan, Santa Fe, Mar del Plata, Córdoba und Salta ausgetragen.

Modus 
Die 24 Teilnehmer spielten in der ersten Runde in sechs Vierergruppen. Die Gruppensieger und -zweiten sowie die vier besten Gruppendritten kamen in die zweite Runde, die in vier Vierergruppen ausgetragen wurde. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe der zweiten Runde erreichten das Viertelfinale. Die Verlierer des Viertelfinales spielten um die Plätze fünf bis acht. Die Sieger des Viertelfinales ermittelten im Halbfinale und Endspiel den neuen Weltmeister.

Spielplan

Erste Runde

Zweite Runde

Platzierungsspiele

Endstand

Einzelauszeichnungen

Qualifikation 
Gastgeber Argentinien war automatisch qualifiziert. Die weiteren Startplätze wurden in kontinentalen Qualifikationsturnieren vergeben.

Europa 
Die Sieger und die drei besten Zweiten aus sieben Vierergruppen qualifizierten sich für die WM-Endrunde. In Sevilla setzten sich Gastgeber Spanien und Kroatien gegen Österreich und Norwegen durch. Die Niederländer gaben in ’s-Hertogenbosch nur einen Satz ab und qualifizierten sich mit Portugal vor Dänemark und Israel. In Ostrava schaffte Tschechien die Qualifikation mit Erfolgen gegen die  Ukraine, Ungarn und Slowenien. In Łódź musste Gastgeber Polen den Franzosen den Gruppensieg überlassen, während Lettland und Moldawien chancenlos waren. In Prešov entschied das bessere Satzverhältnis gegenüber der Slowakei zugunsten der Bulgaren; Belgien und Rumänien gelang nur jeweils ein Sieg. Die deutsche Mannschaft gewann in Tampere nur das letzte Spiel gegen Bosnien und belegte so den dritten Platz hinter dem qualifizierten Gruppensieger Jugoslawien und Gastgeber Finnland. In Bursa setzten sich Griechenland und Russland gegen die Türkei und Estland durch.

Nord- und Mittelamerika 
Bei der Qualifikation der NORCECA traten zunächst vier Mannschaften in einer Gruppe an. Dabei sicherten sich die Dominikanische Republik und die Niederländischen Antillen die beiden Plätze für die zweite Runde vor Jamaika und Aruba. In Havanna gelang Kuba der Gruppensieg ohne Satzverlust gegen Mexiko, Puerto Rico und die Antillen. In der anderen Gruppe, die in Winnipeg spielte, wurde Kanada Gruppensieger vor den USA, die als besserer Zweiter ebenfalls die Qualifikation schafften, sowie der Dominikanischen Republik und Barbados.

Südamerika 
In Südamerika traten lediglich drei Mannschaften zur Qualifikation an. Brasilien gab in São Caetano do Sul gegen Venezuela und Chile keinen Satz ab. Venezuela setzte sich anschließend in zwei Playoff-Spielen gegen Mexiko durch.

Asien 
In Asien qualifizierten sich die Sieger und die beiden besten Zweiten aus drei Vierergruppen. In Almaty belegten Südkorea und Gastgeber Kasachstan die ersten Plätze vor Indonesien und Usbekistan. In Doha setzte sich Japan gegen Indien, Taiwan und Katar durch. In Macau waren China und Australien gegen Thailand und Saudi-Arabien erfolgreich.

Afrika 
In Afrika erreichten Nigeria und  Kenia in Benin City mit Siegen gegen Namibia die zweite Runde. Dort gab es eine Vierer- und eine Dreiergruppe, deren Sieger sich für Argentinien qualifizierten. In Kairo wurde Ägypten ungeschlagen Gruppensieger vor Kamerun, Nigeria und Marokko. In Algier war Tunesien gegen Algerien und Kenia erfolgreich.

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

2002
Weltmeisterschaft der Männer
Sportveranstaltung in Argentinien
Volleyball (Argentinien)